Грациани ():
 Франческо Грациани (; * 1952), италиански футболист, нападател
 Родолфо Грациани, маркиз на Негели (; 1882 – 1955), италиански военен офицер, който командва бойни

Вижте също 
 Грациан

Италиански фамилни имена